«Хоуган Юнайтед» — сингапурский футбольный клуб, выступающий в местной S-Лиге. За свою историю он несколько раз сменил название: до 2002 года он назывался «Sengkang Marine», с 2002 по 2006 год — «Sengkang Punggol», а с 2011 года носит современное имя.

История выступлений 

2004—2005 — в соревнованиях не участвовал

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница клуба на сайте S-Лиги

Футбольные клубы Сингапура